Battaglia di Peshawar (1001)
Battaglia di Peshawar (1834)